Музбель — название населенных пунктов в Казахстане:

 Музбель (до 199? г. — Курдай) — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Музбель (до 2018 г. — Пржевальское) — село в Нуринском районе Карагандинской области.